Giacomini ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Giacomini (* 1958), ehemaliger italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Giacomini (1940–2021), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Valerio Giacomini (1914–1981), italienischer Botaniker